Midlands steht für:

 Midlands, ein zentraler Teil Englands 
 Midlands (Irland), Region in der Republik Irland
 Provinz Midlands, Simbabwe 
 Midlands (Südafrika), Region in der Provinz KwaZulu-Natal
 Midlands (Mauritius), Ortschaft in Mauritius

Siehe auch:
 Midlands Road (Australien)
 Midland – West Midlands